Салвијал има више значења:

 Салвијал (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Салвијал (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику